Jegerlehner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jegerlehner (1906–1974), Schweizer Grafiker, Zeichner und Maler
 Johannes Jegerlehner (1871–1937), Schweizer Schriftsteller